Der Begriff Bodysuit bezeichnet:

 ein Kleidungsstück, siehe Bodysuit (Kleidungsstück)
 eine Ganzkörpertätowierung, siehe Bodysuit (Tätowierung)